Primal (computerspel), een actie-avonturenspel uit 2003
Primal (2019), een Amerikaanse actiefilm uit 2019, geregisseerd door Nick Powell